Allgäuer steht für:
 Der Allgäuer, regionale Zeitung

Allgäuer ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Allgäuer (* 1964), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Jörg Allgäuer (* 1966), deutsch-US-amerikanischer Kommunikationsmanager
 Lukas Allgäuer (* 1994), österreichischer Fußballspieler
 Robert Allgäuer (* 1937), Liechtensteiner Autor
 Stefan Allgäuer (1871–1934), österreichischer Politiker (CSP)

Siehe auch:
 Allgäu
 Allgäuer Vieh, eine Rinderrasse